Кантхо́ () — город центрального подчинения во Вьетнаме, самый крупный город в дельте Меконга. Население административной единицы в составе 5 городских районов собственно города Кантхо, а также 4 сельских пригородных районов составляет 1 214,1 тыс. жителей, в т.ч. городское 805 200 на 2012 год.

Расположен в 1888 км от Ханоя и в 169 км от Хошимина.

На протяжении всей своей истории город тесно связан с рекой. Ныне Кантхо является крупнейшим городом в дельте Меконга и одним из главных туристических центров дельты. Основные достопримечательности города — плавающие рынки (торговля происходит на лодках) и птичьи сады.

Самые крупные вузы — Университет Кантхо и Институт рисоводства дельты Меконга.

В апреле 2010 г. было открыто движение по новому мосту. До этого переправа была только паромная. На момент открытия мост был на 20-м месте в мире по длине вантового пролёта.

Международный аэропорт Чанок (Trà Nóc), речной порт Кайкуй.

Климат

Города-побратимы 

  Ницца, Франция
  Шаньтоу, Китай
  Эстония, Нарва-Йыэсуу

Примечания 

 
Города центрального подчинения Вьетнама
Города-миллионеры Вьетнама